Atretium – rodzaj węża z podrodziny zaskrońcowatych (Natricinae) w rodzinie połozowatych (Colubridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Azji (Indie, Nepal, Bangladesz, Sri Lanka i Chiny).

Systematyka

Etymologia 
 Tropidophis:  tropis, τροπιδος tropidos „kil statku”; οφις ophis, οφεως opheōs „wąż”.
 Atretium: etymologia nieznana, Cope nie wyjaśnił pochodzenia nazwy rodzajowej. Nowa nazwa dla Tropidophis  (nazwa zajęta przez Tropidophis  (Serpentes)).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Atretium schistosum
 Atretium yunnanensis

Przypisy

Bibliografia 
 

Połozowate